El nombre masculino Luis Sáenz puede referirse a:

Luis Sáenz Peña (1822-1907), fue un abogado y décimo segundo presidente de Argentina. 
Luis Sáenz de la Calzada (1912-1994), fue un  pintor, poeta y actor español.
Luis Sáenz de Tagle  (1642 - ¿1710?), fue un noble y banquero español que llegó a ser presidente de la Real Audiencia de México.
Luis Fernando Sáenz (1992- ), es un futbolista costarricense.